Grado (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Gorizia
Grado (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Asturië
Grådö, een plaats in het Zweedse landschap Dalarna